Трелісса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 6 км на схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6585,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Треліссак на сайті французького Національного інституту географії

 Офіційний сайт міста Треліссак 
 [ Розташування муніципалітету Треліссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь